Il RMS Baltic fu un transatlantico britannico della compagnia di navigazione White Star Line varato nel 1903. Faceva parte della classe Big Four, composta da una serie di 4 navi costruite tra il 1901 e il 1907 per l'azienda, assieme alla RMS Celtic, RMS Cedric e al RMS Adriatic. Al momento del suo varo, fu la più grande nave del mondo.

Durante la sua carriera, prestò servizio tra Liverpool e New York. Fu vittima di numerosi incidenti minori durante la sua carriera, ma dei meriti vennero assegnati nel 1909 quando diede soccorso alla nave Republic da poco scontrata. Nell'aprile 1912, il Baltic ricevette anche i segnali di soccorso del Titanic, ma fu troppo lontano per intervenire durante il suo affondamento.

Durante la prima guerra mondiale, il Baltic trasportò truppe dal 1915 al 1918. Sopravvisse a un tentativo di speronaggio e trasportò le prime truppe americane in Europa, a bordo era presente anche John Pershing. Dopo la guerra, la nave continuò il suo servizio commerciale durante gli anni 1920. Diventando troppo vecchia, fu finalmente sostituita nel 1932 e mandata in pezzi l'anno successivo, dopo quasi trent'anni di carriera.

Storia

Progettazione e costruzione  
Alla fine del 1890 e poco prima della sua morte, Thomas Henry Ismay, presidente della White Star Line, iniziò a concentrarsi su navi più lente ma più grandi, compensando la perdita di velocità dovuta a grandi risparmi, maggiore comfort e migliore capacità di trasporto. Nel 1901, questa iniziativa portò alla messa in servizio di una prima unità, la Celtic, seguita due anni dopo da Cedric. Al varo di quest'ultima, una terza nave iniziò a essere costruita nei cantieri Harland & Wolff di Belfast: il Baltic. È la seconda nave a portare questo nome (riferendosi al Mar Baltico) all'interno della flotta della compagnia, la prima fu una delle sue prime navi a vapore negli anni 1870.

Il Baltic in origine doveva avere la stessa dimensione come dei suoi due predecessori, ma rapidamente, l'azienda ha deciso che la nave costruita con il numero 352 doveva essere la più grande mai costruita. La cosa non fu facile, lo scafo era già stato disegnato; la nave venne comunque tagliata a metà e la parte posteriore arretrata di quasi sei metri per fare spazio per un'aggiunta. Questo alla fine aumentò la sua stazza di quasi 3000 tonnellate, dando più spazio ai passeggeri.

La nave fu varata il 21 novembre 1903.

Un debutto con incidenti  

Il Baltic compie il suo primo viaggio il 29 giugno 1904 tra Liverpool e New York, sotto il comando di Edward Smith. Rimase dunque il più grande transatlantico del mondo. Tuttavia, le modifiche apportate alla sua struttura durante la sua progettazione pongono un problema: le macchine non sono state effettivamente modificate e di conseguenza e la nave lottò per mantenere la velocità di servizio richiesta per garantire rotazioni regolari. Essa subì rapidi cambiamenti, ma rimase nella sua carriera più lenta delle sue gemelle.

Il Baltic rimase sulla linea di Liverpool a New York, negli anni successivi. I suoi primi anni, tuttavia, furono pieni di incidenti. Nel maggio 1905 fu vittima di un guasto alle macchine durato sei ore. Ancora più grave fu l'incendio diramato il 3 novembre 1906 in una delle su stive. Il 13 aprile 1907, colpì e affondò una chiatta carica di carbone nel porto di New York e nel mese di agosto 1908, un incendio scoppiò nella sua presa durante una sosta a New York, provocando 10.000 dollari di danni. Il 30 giugno 1910, colpì la petroliera Standard della compagnia petrolifera tedesco-americana : furono praticati due fori nello scafo del Baltic, una stiva rimase allagata, mentre un marinaio della petroliera, fu gravemente ferito e trasferito a bordo della nave da un canotto da soccorso, infine, la Standard prese fuoco qualche giorno dopo arrivo a Copenaghen, con 1 milione di galloni di petrolio a bordo, provocandone la distruzione.

Salvataggio alla Republic e testimone del Titanic 

Il 23 gennaio 1909, il piroscafo Republic della White Star Line colpì il piroscafo italiano Florida al largo delle coste degli Stati Uniti dove ne rimase gravemente danneggiato dall'impatto. Il suo operatore radio, Jack Binns, fu pronto a telegrafare un segnale di soccorso CQD utilizzato all'epoca per le stazioni della compagnia Marconi. Il segnale venne raccolto dall'operatore radio del Baltic, Tattersall, verso le sei del mattino. La nave che giaceva a 64 miglia dal luogo della collisione si voltò per salvare i naufraghi. Nel frattempo, i passeggeri della Republic vennero evacuati a bordo della Florida, meno danneggiato e solo una parte dell'equipaggio, compreso il capitano Sealby, rimane a bordo, sperando di essere ancora in grado di trainare la nave al fine di non riuscirci.

Una fitta nebbia infuria nella zona, il Baltic è obbligato a cercare la Republic navigando metodicamente. Il capitano JB Ranson stima di aver percorso 200 miglia a zigzag in quell'area. La Florida è a sua volta in un brutto momento, i passeggeri vengono trasferiti di nuovo, questa volta sul Baltic. La Republic infine, che rimase a galla per otto ore del giorno successivo, fu di nuovo raggiunta dato che il capitano rimase a bordo con un ufficiale prima di essere trasferiti in un'altra nave. Ci sono solo cinque vittime che morirono nella collisione. Questa è la prima volta che la telegrafia senza fili ebbe un ruolo importante nel salvare vite umane in mare.

Tre anni dopo, il Baltic rimase coinvolto in un altro famoso naufragio che colpì la White Star. Il 14 aprile 1912 trasmise infatti al Titanic la presenza di un iceberg. Questo non fu abbastanza per evitare una collisione e l'affondamento della nave la stessa sera. Il Baltic riceve l'SOS del Titanic attraverso la Caronia. Tuttavia, era troppo lontana per essere d'aiuto.

La prima guerra mondiale 

Quando scoppiò la prima guerra mondiale, il Baltic continuò il suo servizio, così come l'RMS Adriatic che si unì ai Big Four. Furono partecipi anche la SS Lapland, la SS Zeeland e la SS Vaderland della Red Star Line, mentre molte altre navi furono requisite, a partire da Celtic e Cedric, convertite in incrociatori ausiliari. Durante questo servizio, il Baltic colì il periscafo Comal il 19 novembre 1914.

A partire dal 1915, il Baltic fu a sua volta requisito per servire come trasportatore delle truppe. Il 26 aprile 1917 fu attaccato dal sommergibile tedesco UC 66, che cercò, senza successo, di affondarlo:. Il 28 maggio, il Baltic viene scelto per trasportare le prime truppe americane e il personale, in particolare John Pershing. Facendo riferimento a questo evento, viene quindi installata una targa commemorativa nella sala principale.

Durante la guerra, trasportò anche grandi quantità di petrolio. Durante i primi dieci mesi del 1918, portò 32.000 soldati canadesi in Francia. Infine, la nave si fermò per il suo servizio militare, il 12 dicembre dello stesso anno per riprendere il suo servizio civile.

Dopo la guerra 

Sulla linea da Liverpool a New York alla fine del 1918, il Baltic subì una revisione nel 1921. Il numero di migranti che attraversavano l'Atlantico era inferiore a quello della prima della guerra, la capacità della terza classe del transatlantico passò da 1 .00 a 1.166 passeggeri. Dal 1922, l'Adriatic tornò sulla linea, riunendo i Big Four sul lento servizio secondario della White Star Line. Nel 1924, le caldaie del Baltic vennero sostituite da modelli più recenti. Qualche tempo dopo, l'8 ottobre, mentre si trovava al porto di New York, venne colpita da un'ulteriore nave guidata dalla marea; entrambe le navi furono danneggiate superficialmente.

Nel 1927, la nave venne modernizzata e convertita in una nave di "classe cabina" , offrendo tariffe più modeste; le sue gemelle subirono la stessa operazione l'anno successivo. Nel caso della Celtic, l'operazione è di breve durata in quanto abbandonata a Cobh alla fine del 1928. Il 6 dicembre 1929, il Baltic salva da parte sua una nuova nave distrutta, la scuna Northern Light, al largo di Terranova. Il mese successivo ebbe un incidente nel momento in cui un'onda la lanciò contro un molo a Liverpool, danneggiando un'elica: ci vollero nove ore per i sub per riparare il danno.

Nei primi anni del 1930, tuttavia, la White Star visse un periodo di crisi interna aggravata dalla grande depressione. Nel 1930, una nuova nave si unì alla flotta della compagnia segnando il destino del Baltic, che fa la sua ultima traversata il 17 settembre 1932. Venduta ai demolitori giapponesi all'inizio del 1933 per 33.000 sterline britanniche, il transatlantico lascia Liverpool per dirigersi ad Osaka il 17 febbraio 1933, sotto il comando del Capitano Corfe.

Caratteristiche 

Una versione ingrandita di RMS Celtic e RMS Cedric, con una lunghezza di 222,2 m, una larghezza di 23 m e una stazza 23.884 tonnellate, il Baltic fu il più grande transatlantico del mondo. Lo scafo era nero impreziosito da una sovrastruttura bianca, e i suoi camini color ocra marrone erano sormontati da un bracciale nero, i colori della White Star Line. Aveva anche quattro alberi, il primo con la coffa, il seguente serve da supporto per i cavi wireless. La nave aveva quattro ponti continui nonché un ponte superiore e diverse sovrastrutture.

Spinto da due eliche alimentate da motori a vapore a tripla espansione a 8 cilindri, la nave poteva navigare a una velocità media di 16 nodi e raggiungere una velocità massima di 17 nodi. Le sue macchine inizialmente sviluppavano una potenza di 14 000 ihp, con un massimo di 15,000. Il consumo di carbone era anche leggermente superiore a quello di Celtic e Cedric, a 280 tonnellate al giorno invece di 260. Era alimentato dall'elettricità ed era dotato di luci elettriche e impianti di raffreddamento.

Il Baltic aveva strutture sontuose, come la sua sala da pranzo con un tetto in vetro e la sua sala fumatori decorata con vetri colorati. Disponeva inoltre di altre, nonché di una sala per la lettura e la scrittura, una caffetteria e un ponte sul lungomare. Le strutture di seconda classe erano più ampie rispetto a quelle delle altre navi contemporanee. Era leggermente più spazioso rispetto ai suoi predecessori, è anche il più navigato. Poteva trasportare 425 passeggeri di prima classe, 450 secondi e 2000 terzi, le classi superiori hanno una capacità maggiore rispetto a Celtic e Cedric mentre il terzo è ridotto.

Nel 1921, il Baltic fu riorganizzato e la sua capacità di terza classe fu ridotta a 1.166 persone. Nel 1927 fu nuovamente riorganizzato per trasportare 393 passeggeri di classe cabina, 339 passeggeri di classe turistica e 1.150 passeggeri di terza classe. La nave ospitava anche un equipaggio di 560 membri.

Altri progetti 

Navi a vapore
Baltic (1903)